Го́мель-Пассажирский (-Пасажырскі) — электрифицированная пассажирская станция в городе Гомель. Включает в себя пассажирский парк и грузовой парк А, остановочные пункты Гомель-Нечётный и Гомель-Чётный. Является крупнейшей станцией Белорусской железной дороги и одной из двух, имеющих две сортировочных горки.

Рядом с пригородным вокзалом с северной стороны располагается багажное отделение и отделение Белпочты.

Вблизи пассажирского парка находится Гомельский вагоностроительный завод.

Железнодорожный вокзал станции Гомель был построен в 1890-е годы. В 1946 году вокзал был реконструирован и восстановлен.

26 ноября 1996 года к 125-летию Белорусской железной дороги был построен пригородный вокзал.

20 декабря 2002 года построен и введён в эксплуатацию новый подземный переход (тоннель), а также реконструирован старый тоннель и посадочные платформы и введены в эксплуатацию 27 июня 2003 года.

30 декабря 2015 года к Гомелю подведена контактная сеть электрифицируемого участка Жлобин — Гомель. Пробная подача напряжения в КС состоялась 12 апреля 2016 года, а со 2 мая в тестовом режиме запущена электрификации до Жлобина, после чего на региональном маршруте эконом-класса Жлобин — Гомель дизель-поезда ДР1А были заменены на электропоезда ЭР9Е.

Пассажирское сообщение 
С вокзала Гомель-Пассажирский поездами и прицепными вагонами местного формирования и проходящими возможно без пересадок доехать до крупных городов Белоруссии, России и Украины.

Местные поезда соединяют Гомель с городами: Брест, Минск, Гродно, Барановичи, Орша, Могилёв, Витебск и Полоцк.

Пассажирские и скорые поезда соединяют с городами: Киев, Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Запорожье, Одесса, Чернигов, Адлер и другими. В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.с 15.03.2020.

Расположение 
Вокзал является основной точкой «выхода в город» пассажиров, прибывающих региональными поездами.

В ночное время пригородный вокзал не работает. Но в это время билеты на региональные поезда можно приобрести в пассажирских кассах.

На пригородных дизель-поездах возможно доехать до городов и посёлков: Добруш, Речица, Василевичи, Хойники, Калинковичи, Житковичи, Словечно, Круговец, Тереховка, Куток, Терюха, Кравцовка, а на электропоездах — до Буда-Кошелевской, Жлобина, Красный Берег.

Галерея

Общественный транспорт 
Вокзал является конечной остановкой для автобусов маршрутов № 1, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8е, 9, 11, 14, 15, 16, 16а, 19, 21, 21а (временно закрыт), 21в, 27, 28, 35, 35а, 35б, 36а, 37, 38э, 40, 41, 43, 43а, 43б, 52, 55, 55б, 58, 60, 60а, 61а, 62, 63 и парковых автобусных маршрутов № 27а, 101, 101а, 107, 127 и промежуточной остановкой для автобуса № 20. Также для троллейбусов № 1, 4, 4б, 5, 7(временно закрыт), 7а, 10, 15, 16, 19, 19а, 22, 22а, 26 и маршрутных такси № 1-тк, 4-тк, 4-ат, 5-тк, 21-тк, 27-тк, 34-тк, 34-ат, 38-тк, 55-тк.

Примечания

Ссылки 

Станции Гомельского отделения Белорусской железной дороги
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Транспортные здания и сооружения Гомеля
Железнодорожные вокзалы Белоруссии